Skive (gemeente)
 Skive (plaats)
Skive IK
 Skive (parochie)